Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Tomáš Macháč ha sconfitto Zhang Zhizhen con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Kamil Majchrzak (primo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno, ritirato)
  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

  Tomáš Macháč (campione) 
  Zhang Zhizhen (finale) 
  Nicolás Álvarez Varona (primo turno) 
  Sebastian Ofner (secondo turno)

Qualificati 

  Skander Mansouri (semifinale)
  Aleksej Vatutin (quarti di finale)
  Michał Mikuła (primo turno)

  Thiago Seyboth Wild (primo turno) 
  Marko Topo (quarti di finale) 
  Luca Potenza (primo turno)

Wildcard 

  Jerzy Janowicz (secondo turno)
  Maks Kaśnikowski (secondo turno)

  Szymon Kielan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kozerki Open 2022